Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Bonnie Gadusek 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (finale)
 Kathy Horvath (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Carling Bassett-Seguso (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)

 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Mareen Louie-Harper (primo turno)
 Anne White (secondo turno)
 Camille Benjamin (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1984